Anaoma (Lolowau), een plaats in Indonesië
Anaoma (Alasa), een plaats in Indonesië